Tom Ashley, alias Clarence Ashley (1895-1967), een Amerikaans folkmusicus
 Thomas Ashley (politicus) (1923-2010), een Amerikaans co-directeur van Radio Free Europe en afgevaardigde voor Ohio
 Tom Ashley (zeiler) (1984), een Nieuw-Zeelands Olympisch zeilsporter
 Thomas Ashley (hoogleraar), hoogleraar, bekleedt de leerstoel van Lady Margaret's Professor of Divinity op de University of Cambridge
 Tom Ashley (tenniscoach), Amerikaans tenniscoach